Haim Gidon é um grão-mestre de Krav Magá, um sistema de defesa pessoal israelense atualmente ensinado a militares, forças policiais e a civis em todo o mundo.

Ele foi co-fundador da IKMA (Israeli Krav Maga Association) em 1977. Em 1994, após a aposentadoria de Imi Lichtenfeld, o fundador do Krav Magá, tornou-se o Grão-Mestre e Presidente do IKMA. Foi-lhe concedido a faixa vermelha e branca de 8º Dan por Lichtenfeld. Atualmente Gidon detém a faixa vermelha de 10º Dan, que é o mais alto grau em Krav Magá.

Biografia
Gidon foi membro da primeira turma de formação de Krav Magá criada por Lichtenfeld no início da década de 1960. Gidon lutou na Guerra dos Seis Dias, a Guerra de Desgaste e na Guerra do Yom Kipur.

Após a Guerra dos Seis Dias, Gidon retomou o boxe competitivo e decidiu se aprofundar mais sobre os princípios de Krav Magá que tinha aprendido nas forças armadas. Em 1977, juntamente com Lichtenfeld e outros instrutores de elite, Gidon co-fundou a IKMA. Em 1994, Gidon foi eleito presidente da IKMA e abriu sua academia que atualmente é o principal centro de treinamento da IKMA, localizado na rua Ben Zion em Netanya, Israel. Em 1995, Lichtenfeld nomeou Gidon como a autoridade capaz de conceder o grau de faixa-preta de 1º Dan e graus superiores. Em uma cerimônia na IKMA, Lichtenfeld concedeu a Gidon um 8º Dan (um dos dois únicos já concedidos por Lichtenfeld), designando-o como o instrutor de escalão mais elevado de Krav Magá em todo o mundo.

A IKMA foi a associação original fundada por Imi Lichtenfeld e ele nomeou Haim como seu presidente quando Imi se aposentou. Há uma grande quantidade de vídeos e fotos que comprovam este fato, bem como o momento em que Mestre Gidon recebeu o 8º Dan.

Lichtenfeld aprovou o extenso trabalho em técnicas de solo de Gidon, modificações nas defesas contra armas e outras melhorias no sistema do Krav Magá. Como presidente da IKMA, ele ensinou táticas defensivas por, pelos menos, trinta anos para as principais agências de segurança e militares de Israel. Haim também recebeu uma comenda diretamente do Gabinete do Primeiro-ministro de Israel, agradecendo-lhe por suas contribuições pedagógicas para as organizações de segurança daquele país.

Artistas marciais